Класен — фамилия.

Представители:
 Классен, Вим (1920—1981) — нидерландский футболист.
 Класен, Дейлон (род. 1990) — южноафриканский футболист.
 Класен, Линус (род. 1986) — шведский хоккеист.
 Класен, Нико (род. 1962) — бельгийский футболист и тренер.
 Класен, Равен (род. 1982) — южноафриканский теннисист.